Пимм, Стюарт
Пимм, Уильям